nmap — свободная утилита, предназначенная для разнообразного настраиваемого сканирования IP-сетей с любым количеством объектов, определения состояния объектов сканируемой сети (портов и соответствующих им служб). Изначально программа была реализована для систем UNIX, но сейчас доступны версии для множества операционных систем.

Возможности 
Nmap использует множество различных методов сканирования, таких как UDP, TCP (connect), TCP SYN (полуоткрытое), FTP-proxy (прорыв через ftp), Reverse-ident, ICMP (ping), FIN, ACK, Xmas tree, SYN- и NULL-сканирование. Nmap также поддерживает большой набор дополнительных возможностей, а именно: определение операционной системы удалённого хоста с использованием отпечатков стека TCP/IP, «невидимое» сканирование, динамическое вычисление времени задержки и повтор передачи пакетов, параллельное сканирование, определение неактивных хостов методом параллельного ping-опроса, сканирование с использованием ложных хостов, определение наличия пакетных фильтров, прямое (без использования portmapper) RPC-сканирование, сканирование с использованием IP-фрагментации, быстрый поиск уязвимостей SQL Injection, а также произвольное указание IP-адресов и номеров портов сканируемых сетей.

В последних версиях добавлена возможность написания произвольных сценариев (скриптов) на языке программирования Lua — Nmap Scripting Engine (NSE).

Существуют графические интерфейсы, упрощающие выполнение задач сканирования:
 Nmap Front End (Qt)
 zenmap (GTK, Linux)

Проникновение в культуру 
Утилита nmap появляется на экране в фильмах:

 «Матрица: Перезагрузка»,
 «Ультиматум Борна»,
 «Крепкий орешек 4.0»,
 «Королевская битва»,

 «Хоттабыч»,
 «Элизиум»,
 «G.I. Joe: Бросок кобры 2»,
 «Погоня»,

 «Судья Дредд 3D»,
 «Социальная сеть»,
 «Девушка с татуировкой дракона» (с Нооми Рапас),
 «Кто я»
 и других, менее известных.

См. также 
 Сканер портов
 fping
 Nessus
 Wireshark

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт (справочное руководство на русском языке)
 Опции nmap на русском
 Сканер nmap как главный инструмент кино-хакеров

Свободное сетевое программное обеспечение
Администрирование компьютерных сетей
Программное обеспечение, программируемое с помощью Lua